

Nom de famille 

 Alfred Sully (1821-1879), officier américain ;
 Frank Sully (1908-1975), acteur américain ;
 James Sully (1842-1923), philosophe britannique ;
 Jeanne Sully (1905-1995), actrice française, fille du précédent ;
 Mariette Sully (1874-1950), soprano belge ;
 Maurice de Sully (entre 1105 et 1120-1196), homme d'Église français ;
 Maximilien de Béthune (duc de Sully) (1559-1641), homme d'État français, ministre du roi Henri IV ;
Liste des seigneurs de Sully
 Robert Matthew Sully (1803-1855), artiste peintre américain ;
 Thomas Sully (1783-1872), artiste peintre américain, père d'Alfred Sully.

Pseudonyme 

 Mounet-Sully (1841-1916), acteur français ;
 Sully Prudhomme (1839-1907), poète français, premier lauréat du prix Nobel de littérature en 1901 ;
 Sully Sullenberger, le pilote du vol US Airways 1549 qui s'est posé sur l'Hudson à New York.

Toponyme 

 le château de Sully, situé dans la commune de Sully (Saône-et-Loire, Bourgogne, France) ;
 le château de Sully-sur-Loire, situé dans la commune de Sully-sur-Loire (Loiret, région Centre-Val de Loire, France) ; 
 le comté de Sully, dans l’État américain du Dakota du Sud ;
 l'hôtel de Sully, propriété de Maximilien de Béthune, située à Paris ;
 le pont de Sully, franchissant la Seine à Paris ;
 le quartier Sully, ou caserne Sully, enceinte militaire à Nogent-le-Rotrou ;
 la rue Sully, à Nantes ;
 la rue de Sully, à Paris ;

 Sully, village québécois du Témiscouata ;
 Sully, commune française du Calvados ;
 Sully, commune française de l’Oise ;
 Sully, commune française de Saône-et-Loire ;
 Sully-la-Chapelle, commune française du Loiret ;
 Sully-sur-Loire, commune française du Loiret ;
 Sully-Morland, station du métro parisien ;
 Sully, ville du  comté de Jasper, en Iowa, aux États-Unis ;
Vallon-en-Sully, commune française de l'Allier ;

Autres 
 Un sully est un arbre, en général un tilleul (tilleul de Sully) ou un orme, dont la plantation remonterait à une décision prise par le ministre Sully.
 Sully Group est une entreprise de services du numérique française.
 Sully, film américain de Clint Eastwood sorti en 2016.
 Le Sully, un croiseur cuirassé français du début des années 1900.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France